ABCinema kan henvise til flere artikler:
 ABCinema (biograf), tidligere biograf i København beliggende på Rådhuspladsen.
 ABCinema (dokumentarfilm), dokumentarfilm fra 2009 om ABCinema-gruppen
 ABCinema (kollektiv), filmkollektiv.